Comitatul Rutherford sau Rutherford County se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Rutherford County, North Carolina
 Rutherford County, Tennessee